Энн Кейс (Anne Catherine Case, Lady Deaton; род. 27 июля 1958) — американский . Доктор философии (1988), эмерит-профессор Принстонского университета, член Американского философского общества (2017), Национальных Академии наук (2020) и Медицинской академии (2017) США.

Биография 
Окончила с отличием Университет штата Нью-Йорк в Олбани (бакалавр, 1980). В Принстонском университете получила степени магистра Master of Public Affairs — с отличием, в его Школе общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона в 1983 году, — и доктора философии по экономике — в 1988 году на кафедре экономики.
В 1988—1991 гг. ассистент-профессор Гарварда. В 1990 году вернулась в Принстонский университет: ассистент-профессор, с 1997 года профессор экономики и политики, в настоящее время именной профессор (Alexander Stewart 1886 Professor of Economics and Public Affairs) и эмерит.

Являлась редактором Journal of Development Economics. Сотрудничала с .

Член Американской академии искусств и наук (2017). Фелло Эконометрического общества (2009).

Замужем за Ангусом Дитоном, Нобелевским лауреатом по экономике 2015 года.

Награды и отличия 
 Distinguished Alumni Award Университета в Олбани (2009)
 President’s Award for Distinguished Teaching Принстонского университета (2011)
 Cozzarelli Prize (2015)
 Franklin Founders' Award (2017)
 Почётный доктор  (2018)
 В 2019 году вместе с супругом названа в числе World's Top 50 Thinkers по версии Prospect Magazine.

Примечания

Ссылки 
 CV (2015)
 https://dof.princeton.edu/about/clerk-faculty/emeritus/anne-catherine-case

Женщины-экономисты
Члены Американского философского общества
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной медицинской академии США
Профессора Принстонского университета
Доктора философии по экономике
Стипендиаты Слоуна
Почётные доктора университетов США
Преподаватели Принстонского университета
Преподаватели Экономического факультета Принстонского университета